

Botanica 

 Aria – genere della famiglia delle Rosacee

Cinema 
 Aria – film collettivo del 1987 diretto, tra gli altri, da Robert Altman, Jean-Luc Godard, Derek Jarman e Ken Russell
 Aria – film italiano del 2007 scritto e diretto da Valerio D'Annunzio con Roberto Herlitzka, Olivia Magnani, Galatea Ranzi e Pamela Villoresi

Chimica 
 Aria – miscuglio di gas che compone l'atmosfera

Crittografia 
 ARIA – cifrario a blocchi

Economia 
 Aria – operatore TLC che fornisce connessioni WiMAX

Filosofia 
 Aria – uno dei quattro elementi ricorrenti nelle tradizioni di pensiero alchemiche e spirituali

Fumetto 
 Aria – manga di Kozue Amano
 Aria – rivista mensile giapponese di manga

Geografia 
 Aria – comune della Navarra (Spagna)
 Aria – antica regione persiana il cui centro principale è la città di Herat nell'attuale Afghanistan occidentale

Giochi 
 Aria  – Abbreviazione comune per il gioco di ruolo Aria: Canticle of the Monomyth

Informatica 
 Aria – uno storage engine di MariaDB e MySQL
 WAI-ARIA – un insieme di attributi di accessibilità per pagine web

Musica 
 Aria – forma musicale
 Aria – marca di chitarre giapponesi
 Aria – album di Alan Sorrenti del 1972
 Aria – album di Dario Baldan Bembo del 1975
 Aria/Nico – singolo di Dario Baldan Bembo del 1975
 Aria – album degli Asia del 1994
 Aria – singolo degli Articolo 31 del 1998
 Aria – singolo di Daniele Silvestri del 1999, dall'album Sig. Dapatas
 Aria – album di Gianna Nannini del 2002
 Aria – singolo di Gianna Nannini del 2002, dall'album omonimo 
 Aria Tour 2002 – tour di Gianna Nannini
 Aria – singolo di Syria del 2003
 Aria (per respirare) – brano di Giovanni Allevi
 Aria – gruppo musicale heavy metal russo
 Australian Recording Industry Association (ARIA) – associazione di categoria delle case discografiche in Australia

Sport equestri 
 Le arie sono gli esercizi da compiere durante il dressage

Onomastica 
 Aria – variante femminile del nome proprio di persona Ario

Pagine correlate 
 Arya

Altri progetti